Ryan Thompson peut désigner :
 Ryan Thompson (1985-), footballeur jamaïcain ;
 Ryan Thompson (1988-), joueur américain de basket-ball.